Concussion (engl.: ‚Schlag‘, ‚Erschütterung‘; auch Schädel-Hirn-Trauma) ist der Titel folgender Filme:

 Concussion – Leichte Erschütterung aus dem Jahr 2013 (Regie: Stacie Passon)
 Erschütternde Wahrheit aus dem Jahr 2015 (Regie: Peter Landesman)